Кадуган:

 Кадуган ап Бледин — сын и наследник Бледдина, короля Поуиса.
 Кадуган ап Мейриг — сын Мейрига ап Хивела, короля Гвента.